La famille Alphandéry est une famille française, d'origine judéo-espagnole, et dont une branche est installée dans le sud-est, probablement depuis le . La présence du patronyme est attestée dans le comtat venaissin en 1506.

Patronyme 

 Claude Alphandéry (né en 1922), ancien résistant français, banquier, économiste ;
 Edmond Alphandéry (né en 1943), homme politique français ;
 Georges Lévy-Alphandéry (1862-1948), homme politique français ;
 Hélène Gratiot-Alphandéry (1909-2011), psychologue et professeure d'université ;
 Paul Alphandéry (1875-1932), historien français.
 Robert Alphandéry dit Robert Ralphy (1880-1942), acteur français mort à Auschwitz.

Notes et références 

Patronyme français